mieszek (botanika) – typ owocu pojedynczego
 mieszek (fotografia) – urządzenie oddalające obiektyw fotograficzny od powierzchni filmu
 mieszek (automatyka) – urządzenie stosowane w automatyce
 mieszek – część ubioru